USS Dale (1839)
USS Dale (DD-4)
USS Dale (DD-290)
USS Dale (DD-353)
USS Dale (CG-19)